Jerzy I – chalcedoński patriarcha Aleksandrii w latach 621–630
 Jerzy I – chalcedoński patriarcha Antiochii w latach 640–656
 Jerzy I – Katolikos-Patriarcha Wschodu oraz metropolita Margi
 Jerzy I – patriarcha Konstantynopola 679-686
 Jerzy I – w latach 758-790 syryjsko-prawosławny Patriarcha Antiochii
 Jerzy I – władca nubijskiego królestwa Makurii od około 860 do około 920
 Jerzy I Dołgoruki (zm. 1157) – wielki książę kijowski 1149-1151
 Jerzy I Terter (zm. 1308/09) – car Bułgarii 1280-1291
 Jerzy I (1247/54-1308) – książę halicko-wołyński 1301-1308
 Jerzy I (1481/83-1521) – książę legnicko-brzeski 1488-1521
 Jerzy I (1493-1531) – książę pomorski 1523-1531
 Jerzy I Wirtemberski-Mömpelgard (1498-1558) – hrabia Wirtembergii-Mömpelgard 1526-1534, 1558-1593
 Jerzy I Pobożny (1547-1596) – landgraf Hesji-Darmstadt 1567-1596
 Jerzy I Rakoczy (1593-1648) – książę Siedmiogrodu 1630-1648
 Jerzy I Stefan (zm. 1668) – hospodar Mołdawii 1653-1658
 Jerzy I Ghica (1600-1664) – hospodar Wołoszczyzny 1659-1660; hospodar Mołdawii 1658-1659 (Jerzy II)
 Jerzy I Hanowerski (1660-1727) – król Wielkiej Brytanii i król Irlandii 1714-1727, elektor Brunszwiku-Lüneburga 1698-1727 (Jerzy I Ludwik)
 Jerzy I Waldeck-Pyrmont (1747-1813) – książę Waldeck-Pyrmont 1812-1813
 Jerzy I Sachsen-Meiningen (1761-1803) – książę Saksonii-Meiningen 1782-1803
 Jerzy I Meklemburski (1779-1860) – wielki książę Meklemburgii-Strelitz 1816-1860
 Jerzy I Wilhelm (1784-1860) – hrabia 1787-1807 i książę Schaumburg-Lippe 1807-1860
 Jerzy I Wettyn (1832-1904) – król Saksonii 1902-1904
 Jerzy I Glücksburg (1845-1913) – król Grecji 1863-1913

de:Liste der Herrscher namens Georg#Georg I.